

Прізвище 

Хайт, Хаїт — єврейське прізвище, утворене від  («кравець»).
 Хайт Аркадій Йосипович (1938—2000) — радянський письменник-сатирик, драматург і сценарист
 Галіт Хайт ( 1975) — ізраїльська фігуристка
 Хайт Юлій Абрамович (1897—1966) — радянський композитор

Див. також 
 Гайт
 Хаїт (значення)